Kristin Mürer Stemland (ur. 8 stycznia 1981 w Trondheim) – norweska biegaczka narciarska.
Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Turynie oraz mistrzostw świata w Oberstdorfie i Sapporo.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na 9 stycznia 2011

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na stronie FIS

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Trondheim
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Turyn 2006)
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1981